Jméno Joey nosí více osobností:

 Joey Bishop (1918–2007) – americký herec
 Joey Ramone (1951–2001) – americký zpěvák
 Joey DeMaio (* 1954) – americký baskytarista
 Joey Baron (* 1955) – americký bubeník
 Joey Tempest (* 1963) – švédský zpěvák
 Joey Tribbiani (* 1970) – postava ze seriálu Přátelé
 Joey DeFrancesco (1971–2022) – americký varhaník
 Joey Jordison (* 1975) – americký bubeník
 Joey MacDonald (* 1980) – kanadský hokejista
 Joey Barton (* 1982) – britský fotbalista
 Joey Votto (* 1983) – kanadský baseballista
 Joey Richter (* 1989) – americký herec

 Jiný význam
 Joey (seriál) – americký televizní seriál